Empath – album di Devin Townsend del 2019
 Empath – personaggio dei fumetti Marvel Comics